Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Sergi Bruguera (terzo turno)
 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Todd Martin (secondo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Wayne Ferreira (Campione)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Wayne Ferreira (terzo turno)
 Jason Stoltenberg (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (terzo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Richard Krajicek (terzo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1994